Azgour kan syfta på:

Geografi

Marocko 

 Azgour (ort), Marrakech-Tensift-Al Haouz, 
 Azgour (kommun), Marrakech-Tensift-Al Haouz, Al-Haouz, 

Robotskapade Marockoförgreningar